Зупан — фамилия словенского происхождения.

 Зупан, Александр (1847—1920) — австрийский географ и метеоролог.
 Зупан, Витомил (1914—1987) — словенский писатель.
 Зупан, Миха (род. 1982) — словенский баскетболист.
 Зупан, Матьяж (род. 1968) — словенский прыгун с трамплина.